I guerrieri dell'inferno – romanzo del 1974
I guerrieri dell'inferno – film del 1978
Deathstalker III - I guerrieri dell'inferno – film del 1988
Yu Yu Hakusho - I guerrieri dell'inferno – film d'animazione del 1994